

Persone 
 Alberto Romita – vescovo italiano
 Attilio Romita – giornalista italiano
 Giuseppe Romita – politico italiano
 John Romita Sr. – fumettista statunitense
 John Romita Jr. – fumettista statunitense, figlio del precedente
 Pier Luigi Romita – politico italiano
 Vincenzo de Romita – naturalista italiano

Altro 
 Romita – cittadina messicana nello stato di Guanajuato.
 Stazione di Romita – lungo la ex linea ferroviaria Spoleto-Norcia
 Romita – versione femminile di  eremita, utilizzabile come sinonimo di suora